Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици на отвореном 1991. одржано је 30. и 31. августа на Олимпијском стадиону у Токију, (Јапан).

Титулу светског првака у бацању кугле освојену на Светском првенству 1987. у Риму одбранио је Вернер Гинтер из Швајцарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 17 земаља. У квалификацијама које су одржане такмичари су били подељени у две групе. Дванаест најбољих атлетичара такмичило у финалу.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

Рекорди 
Листа рекорда у бацању кладива пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих бацача кугле 1991. године пре почетка светског првенства (23. августа 1991) заузимали су следећи пласман на светској ранг листи.

Атлетичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

Освајачи медаља

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 30. августа 1991. године у 10:30. Атлетичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 20,00 метара (КВ), коју је пребацило три бацача, а осталих девет у финале су се пласирали на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју атлетичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 31. августа 1991. године у 18:30.,,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном